Васи́лий Ви́кторов:
 Викторов, Василий Иванович — советский писатель (возможно, псевдоним) остросюжетных политических романов («Квадро», «Мираж»).
 Викторов, Василий Семёнович (1894—1989) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1946).
 Викторов, Василий Филиппович (1912—1978) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.